Győry Miklós (1826–1888) református tanító
 Győry Miklós (1905–1995) grafikus